Noors basketbalteam (mannen)
 Noors basketbalteam (vrouwen)